Kit (englisch „Ausrüstung“) steht synonym für:
 Bausatz
 Christoph, als Diminutiv im englischsprachigen Raum
 Retail, im Bereich der Computerhardware
 Takar, ein Volumenmaß im früheren Batavia
 Im Sport für die gesamte Bekleidung des Sportlers

Kit ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Kit (* 1982), russischer Bildhauer
 Barys Kit (1910–2018), weißrussischer Mathematiker, Physiker, Chemiker und Philosoph
 Kristen Kit (* 1988), kanadische Ruderin

Kit ist der Rufname folgender Personen:
 Kit Harington (* 1986), britischer Schauspieler
 Kit Pongetti (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin

Kit. steht als Autorenkürzel für:
 Pál Kitaibel (1757–1817), ungarischer Botaniker, Arzt und Chemiker

KIT steht als Abkürzung für:
 Karlsruher Institut für Technologie
 Keep It True, Metal-Festival 
 Kernel for Intelligent communication Terminals, ein BTX-Standard, siehe Bildschirmtext #Merkmale des Bildschirmtexts in Deutschland
 Körperbezogene Interaktionstherapie
 Koninklijk Instituut voor de Tropen, Königliches Tropeninstitut in Amsterdam, Niederlande 
 Kontinuierlicher Infratest, Studie zur Erhebung der Einschaltquoten in Österreich von 1981–1991
 Kopfimpulstest, eine neurologische Prüfung
 Kriseninterventionsteam, siehe Krisenintervention im Rettungsdienst
 Kunst im Tunnel, Ausstellungshaus in Düsseldorf
 Tyrosinkinase KIT (auch: CD117, c-Kit oder Stammzellfaktor-Rezeptor), in der Zellmembran verschiedener Körperzellen vorkommendes Protein aus der Familie der Rezeptor-Tyrosinkinasen

Siehe auch:

 Kit & Co
 Kitt (Begriffsklärung)
 Kid
 Kidd

Abkürzung